Sphyrna är ett släkte av hajar som beskrevs av Rafinesque 1810. Sphyrna ingår i familjen hammarhajar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hammarhajar
Sphyrna